«Скорость: Автобус 657» () — криминальный триллер, снятый режиссёром Скоттом Манном по сценарию Стивена Сефера и Макса Адамса. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Джеффри Дин Морган, Кейт Босворт и Дэйв Батиста. В центре сюжета история отца, который вынужден пойти на ограбление владельца казино, чтобы достать деньги на лечение своей дочери.

Съёмки начались 6 ноября 2013 года и проходили в городе Мобил, штат Алабама. Фильм вышел в мировой прокат 11 ноября 2015 года и получил ограниченный релиз 13 ноября 2015 года в США через сервис «видео по запросу».

Сюжет 
Фрэнсис «Поуп» Сильва железной рукой управляет казино. С теми, кто пытается обмануть его заведение, он обходится без пощады. У одного из его сотрудников Люка Вона больна дочь и ему нечем платить по больничным счетам. На него выходит некто Джейсон Кокс и предлагает ограбить его казино, но Люк отказывается. Люк просит Поупа дать ему $300 тыс. на операцию и обещает все вернуть, но хозяин казино указывает ему на дверь. Люка со скандалом увольняют.

После этого отчаявшийся Люк соглашается участвовать в ограблении казино. Налет происходит с осложнениями. Преступников, которые вынесли из хранилища $3 млн преследует охрана и ранит одного из них. Водитель налетчиков, услышав стрельбу, скрылся. Преступникам пришлось остановить маршрутный автобус и, взяв пассажиров в заложники, попытаться скрыться. Оказывается, что деньги из казино принадлежали китайской мафии и участвовали в тайной операции по отмыванию средств. Поуп не заинтересован в огласке и хочет по-тихому вернуть их. Он подключает к операции по задержанию автобуса продажного полицейского Маркони, руководящего операцией по освобождению заложников.

Спецназ останавливает автобус и врывается внутрь. Люку удается убить Джейсона и уйти незамеченным смешавшись с заложниками. В итоге Люку удается осуществить свой план, потому что грязные деньги идут на лечение дочери, и заложники оказываются целы.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил отрицательные отзывы кинокритиков. Один из критиков сайта Роджера Эберта оценил фильм в 1 звезду из 4-х. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 25 % положительных рецензий из 24. На Metacritic — 37 баллов из 100 на основе 11 рецензий.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-ограбления США
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы на английском языке